Опанасюк Валерій Адамович — Герой України, захисник Майдану.
 Опанасюк Віктор Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Опанасюк Лариса Миколаївна — юрист та політик, український колабораціоніст з Росією.
 Опанасюк Олександр Петрович — композитор, музикознавець, педагог.
 Опанасюк Олексій Євменович — український письменник.
 Опанасюк Юрій Володимирович — стоматолог.
 Опанасюк Юрій Володимирович — волонтер, кавалер ордена «За заслуги».

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк